Рафаел Надал успешно защити титлата си след победа във финала срещу сънародника си Давид Ферер, за когото това бе първи финал на турнир от Големия шлем, 6 – 3, 6 – 2, 6 – 3.

Побеждавайки Ферер във финала, Надал се превърна в първия тенисист в историята, печелил титла от Големия шлем 8 пъти.

Поставени тенисисти

Квалификанти, щастливи губещи и уайлд кард

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Открито първенство на Франция